Grey Goose pode se referir a: 

 Leis do Ganso Cinzento, uma coleção de leis do período da Commonwealth islandesa
 Anser, um pássaro
 Grey Goose (canção folclórica), uma canção folclórica americana tradicional, originalmente gravada pela Lead Belly
 Grey Goose (vodca), uma marca de vodka destilada em Cognac, França de trigo francês
 Grey Goose Bus Lines, uma subsidiária da Greyhound Canada
 Grey Goose Music, uma gravadora e editora de música que recebeu o nome da música folclórica